Vivar ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Vivar Dorado (* 1974), spanischer Fußballspieler
 Jerónimo de Vivar, spanischer Chronist der Conquista
 Juan Correa de Vivar († 1566), spanischer Maler der Renaissance
 Rodrigo Díaz de Vivar (* um 1045 bis 1050–1099), kastilischer Ritter und Söldnerführer, siehe El Cid

Siehe auch:

 Quintanilla Vivar